

Содержание 
Аль-Ахкаф — местность в Йемене, где жили адиты. В суре рассказывается о ниспослании Корана Аллахом, о том, что люди должны уверовать в него, в Мухаммада и в Судный час.

В ней также обращается внимание на то, что наказание, постигшее тех, кто не повиновался Аллаху и Его посланникам из прежних народов, должно послужить назиданием и поучением для людей. Сура призывает хорошо относиться к родителям. Затем в суре рассказывается, что сонм джиннов, услышав Священный Коран, призвали друг друга слушать его и нашли, что он подтверждает прежние Писания и направляет к истине и к прямому пути. Они уверовали в него и призвали свой народ следовать за ними.